Un Verbandsgemeinde (en plural Verbandsgemeinden, traducido sería municipio conjunto) es una mancomunidad o unidad administrativa en los estados federados alemanes de Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt.

Renania-Palatinado 
Hay 163 Verbandsgemeinden en Renania-Palatinado, que se agrupan en 24 distritos. La mayoría de  Verbandsgemeinden fueron establecidos en 1969, y anteriormente el nombre de estas unidades administrativas era Amt. Tienen la función de gestionar y compartir recursos de municipios con pocos habitantes para ahorrar gastos en servicios comunes. La mayor parte de las funciones del gobierno municipal de varios municipios se consolidan y se administran de forma centralizada desde una ciudad o municipio central más grande o entre un grupo de municipios, mientras que los municipios individuales tienen un grado limitado de autonomía.

Sajonia-Anhalt 
Los 11 distritos de Sajonia-Anhalt se dividen en Verwaltungsgemeinschaften (comunidades administrativas), pero desde el 1 de julio de 2009 también se dividen en Verbandsgemeinden. Desde la reforma del gobierno de enero de 2010,  hay 18 Verbandsgemeinden en Sajonia-Anhalt.

Véase también 
 Organización territorial de Alemania
 Amt

Organización territorial de Alemania